Puchar Panamerykański w piłce siatkowej mężczyzn (ang. Pan-American Men's Volleyball Cup, fr. Coupe panaméricaine de volley-ball masculin) - siatkarski turniej organizowany corocznie od 2006 roku przez Konfederację Piłki Siatkowej Ameryki Północnej, Centralnej i Regionu Karaibów (NORCECA) oraz Pan American Volleyball Union (PVU). Od 2010 roku poza drużynami zrzeszonymi w NORCECA udział biorą także reprezentacje zrzeszone w CSV. 

Puchar Panamerykański stanowi kwalifikacje do Pucharu Ameryki. Od 2010 roku zwycięzca ma także prawo udziału w eliminacjach do Ligi Światowej. 

Oprócz turnieju mężczyzn odbywa się również turniej kobiet.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Miejsca reprezentacji w poszczególnych turniejach

Drużyny uczestniczące

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

!